Рансом има више значења:
 Округ Рансом (Северна Дакота)
 Рансом (Илиноис)
 Рансом (Канзас)